Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Tuchołka – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jan Piotr Tuchołka – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Józef Tuchołka – polski inżynier górnik, działacz gospodarczy, wykładowca akademicki
 Zbyszko Tuchołka – polski profesor

Inne:
 Tuchołka − herb szlachecki